Дукма́совское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Шовгеновского муниципального района Республики Адыгея Российской Федерации.

Административный центр — хутор Дукмасов.

Население 

 Национальный состав 
По переписи населения 2010 года из 2 085 проживающих в сельском поселении, 2 063 человек указали свою национальность:

Состав сельского поселения

Местное самоуправление 
Главой поселения с 2009 года является Шикенин Василий Петрович.

Примечания 

Сельские поселения Адыгеи
Муниципальные образования Шовгеновского района